Эсе-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Эсе-Кюель — озеро, между р. Атырдях и р. Вилюй, Республика Саха (Якутия), координаты 64°17’с. ш. 126°17’в. д..
 Эсе-Кюель — озеро, на правом берегу р. Суолама, Республика Саха (Якутия), координаты 73°07’с. ш. 112°16’в. д..
 Эсе-Кюель — озеро, в левобережье р. Келе, южнее оз. Хобо-Кюель, Республика Саха (Якутия), координаты 63°41’с. ш. 131°36’в. д..
 Эсе-Кюель — озеро, в левобережье р. Индигирка, Республика Саха (Якутия), координаты 63°24’с. ш. 142°55’в. д..
 Эсе-Кюель — озеро, в правобережье р. Силяп, Республика Саха (Якутия), координаты 65°15’с. ш. 142°02’в. д..

Примечания